Il doppio del torneo di tennis Movistar Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jiří Novák e David Rikl che hanno battuto in finale Shelby Cannon e Francisco Montana 6-4, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)

 Jiří Novák /  David Rikl (campioni)
 Nuno Marques /  Jack Waite (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Movistar Open 1995
ATP Tour 1995